Der Begriff Kommunalismus bezeichnet

 Kommunalismus (Geschichtsforschung), einen Ansatz der Geschichtsforschung
 Libertärer Kommunalismus, eine Theorie des Anarchismus
 Kommunalismus (Südasien), ein sozio-politisches Phänomen der Gruppenidentität, vor allem in Südasien